Simplicissimus oder Simplizissimus steht für:

 Der abenteuerliche Simplicissimus, Roman von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1668)
 Des Christoffel von Grimmelshausen abenteuerlicher Simplizissimus, auf dem Roman basierender Fernsehfilm von Fritz Umgelter (1975)
 Simplicissimus, deutsche satirische Wochenzeitschrift (1896–1944)
 Simplicissimus, Künstlerkneipe und Kabarett in München (1903), siehe Simpl (München)
 Simplizissimus, Pseudonym von Otto Julius Bierbaum (1865–1910), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Simpl
 Simplicius (Begriffsklärung)